

Persone 
Mauro Barella – ex astista italiano
Nicolò Barella – calciatore italiano

Altro 
Barella – presidio medicale per il trasporto di pazienti